Чикерос има више значења:

 Чикерос (Гванасеви), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Чикерос (Тепеванес), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику